Bennington Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :
 Bennington Township du comté de Marshall dans l'Illinois.
 Bennington Township du comté de Black Hawk en Iowa.
  du comté de Shiawassee dans le Michigan.
  du comté de Mower dans le Minnesota.
  du comté de Licking dans l'Ohio.
  du comté de Morrow dans l'Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships